Het zijn net mensen (boek), een boek van Joris Luyendijk
 Het zijn net mensen (Nederlands televisieprogramma), een televisieprogramma van RTL Nederland
 Het zijn net mensen (Vlaams televisieprogramma) een televisieprogramma van VIER